Редут — фортифікаційне укріплення, як правило земляне, для кругової оборони.

Техніка 
 «Редут» — радянський береговий ракетний комплекс.
 "Редут-2УС" — російський багатоцільовий мобільний комплекс зв’язку.

Інше 
 «Редут» — адвокатська компанія з Одеси.